Perszepolisz, a régi Perzsa Birodalom fővárosa
 Persepolis (2000), Marjane Satrapi önéletrajzi ihletésű képregénye
 Persepolis (2007), Marjane Satrapi és Vincent Paronnaud filmje, mely a képregény alapján készült
 Persepolis FC, iráni labdarúgócsapat